PADI (англ. Professional Association of Diving Instructors) — профессиональная Ассоциация Дайвинг Инструкторов (ПАДИ).
 PPPoE#PADI — PPPoE Active Discovery Initiation.